Possiede il passaporto tedesco.

Carriera

Club
Ha esordito in Bundesliga il 18 maggio 2013 nell'ultima partita di campionato in cui l'Eintracht Francoforte ha pareggiato per 2-2 contro il Wolfsburg.

Nazionale
Dopo aver partecipato ai Mondiali Under-20 del 2013, nello stesso anno ha esordito in Under-21 giocando alcune partite di qualificazione agli Europei 2015.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni